Săcele se poate referi la una din următoarele localități din România:

 Săcele, un municipiu în județul Brașov
 Săcele, Călărași
 Săcele, Constanța, reședința comunei cu același nume

Vezi și 
 Săcel (dezambiguizare)

Toponime românești